Lungești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Lungești (Vâlcea), Gemeinde im Kreis Vâlcea

 Lungești (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Lungești (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Lungești (Galați), Dorf im Kreis Galați